Hélène Pedneault, une écrivaine québécoise (1952 - 2008).
 Yvon Pedneault, un journaliste sportif québécois.